ЕК — двубуквенная аббревиатура. Может означать:
 Ек. — Екклесиаст — книга Библии. См. также Сокращения в Библии.
 ЕК — «Единый кошелёк» — платёжный сервис сайт
 ЕК — Европейская комиссия
 ЕК — единый классификатор
 ЕК — единый комплекс
 ЕК — едкие и коррозионные вещества
 ЕК — естественные киллеры, ЕК-клетки
 Ек - кинетическая энергия
 ƎК - Егор Крид
 ЕК - ДОЛ «ЕвроКлуб»
 ЕК - Екатерина Копф, дизайнер одежды

См. также 
 ЭК
 Ek (латиницей)